De Georgisch-Armeense Oorlog was een grensoorlog die uitgevochten werd in 1918 tussen de Democratische Republiek Georgië en de Democratische Republiek Armenië voor de controle over gebieden in de districten Lori, Dzjavacheti en Bortschalo, die tot 1917 deel uitmaakten van de gouvernementen Erivan en Tiflis van het Keizerrijk Rusland.

Tegen het einde van de Eerste Wereldoorlog werden sommigen van deze gebieden bezet door het Ottomaanse Rijk. Toen de Ottomaanse troepen zich terugtrokken, greep de Armeense bevolking, die in de meerderheid was, de macht. Het geschil ontaardde in een gewapend conflict op 7 december 1918. De vijandigheden bleven aanhouden met wisselend succes voor Georgië tot en met 31 december, toen het Verenigd Koninkrijk met succes over een wapenstilstand had bemiddeld. Deze hield in dat het betwiste deel van het district Bortschalo onder gezamenlijk bestuur kwam te staan van Georgië en Armenië totdat de Sovjets de macht grepen in Armenië in 1920.

Zie ook
 Armeens-Azerbeidzjaanse Oorlog

Oorlog van Georgië